

Аршан — міський повіт аймаку Хінган, Внутрішня Монголія.
 Аршан — повіт в Боро-Тала-Монгольській автономній префектурі Сіньцзян-Уйгурського автономного району.

Аршан — село Тункинського району Бурятії.